Это список знаменосцев, которые представляли Шри-Ланку на Олимпийских играх.

Знаменосцы несут национальный флаг своей страны на церемонии открытия Олимпийских игр.

См. также 
 Шри-Ланка на Олимпийских играх

Примечания 

Списки:Шри-Ланка